Вали́ев (Вали́ева) — фамилия.

 Известные носители
 Валиев, Абдусалом Валиевич (род. 1947) — историк, этнолог.
 Валиев, Адош Кокозович (род. 1935) — лауреат Государственной премии СССР.
 Валиев, Айдар Фаритович (род. 1986) — татарский музыкант и баянист.
 Валиев, Акрам Искандарович (1924—1975) — Герой Советского Союза.
 Валиев, Анатолий Васильевич (род. 1957) — украинский скульптор.
 Валиев, Ахметзагит Кадраевич (1930—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Валиев, Борис Ибрагимович (1955—2019) — советский и российский спортивный журналист.
 Валиев, Владислав Артурович (род. 1993) — российский борец вольного стиля.
 Валиев, Гайфулла Хамитович (1930—1982) — башкирский писатель и журналист.
 Валиев, Гани (1924—?) — полный кавалер ордена Славы.
 Валиев, Евгений Дамирович (род. 1990) — российский баскетболист.
 Валиев, Загид Ибрагимович (род. 1951) — киргизский футбольный тренер.
 Валиев, Казбек Шакимович (род. 1952) — альпинист.
 Валиев, Камиль Ахметович (1931—2010) — академик РАН.
 Валиев, Курбан Агапович (1906—1980) — советский работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Валиев, Леонид Геонаевич (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Валиев, Мамед (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Валиев, Мансур Масгутович (род. 1950) — генерал-полковник ФСБ РФ.
 Валиев, Мераб Мурадович (род. 1970) — украинский борец вольного стиля.
 
 Валиев, Радик Юрьевич (род. 1997) — российский борец вольного стиля.
 Валиев, Рафгат Ахтямович (1911—1993) — советский учёный-баллистик.
 Валиев, Ринат Исхакович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Валиев, Роман Газизович (род. 1984) — казахстанский легкоатлет (тройной прыжок).
 Валиев, Руслан Зуфарович (род. 1949) — физик, член-корреспондент АН РБ.
 
 Валиев, Файзи (1892—1941) — советский башкирский и татарский писатель.
 Валиев, Хусаин Хасенович (род. 1948) — учёный, депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
 Валиев, Чермен Ахсарбекович — российский борец вольного стиля.



См. также